W grupie C, Pucharu Narodów Afryki 2017, znalazły się drużyny: Wybrzeża Kości Słoniowej, Demokratycznej Republiki Konga, Maroka i Togo.

Tabela

Mecze

Wybrzeże Kości Słoniowej – Togo

Demokratyczna Republika Konga – Maroko

Wybrzeże Kości Słoniowej – Demokratyczna Republika Konga

Maroko – Togo

Maroko – Wybrzeże Kości Słoniowej

Togo – Demokratyczna Republika Konga

Linki zewnętrzne 
 Strona oficjalna

Przypisy 

Puchar Narodów Afryki 2017